Publius Cornelius Tacitus (i. u. 55–56 k. – 117–120 k.) történetíró
 Marcus Claudius Tacitus (i. u. 200 k. – 276. június) római császár